Rajic bzw. Rajić oder Rajič ist der Name folgender Personen: 

 Blaško Rajić (1878–1951), kroatischer Priester, Autor und Politiker
 Jovan Rajić (1726–1801), serbischer Autor, Historiker und Pädagoge
 Ljubiša Rajić (1947–2012), serbischer Skandinavist
 Mihael Rajić (* 1984), österreich-kroatischer Fußballspieler 
 Miroljub Rajic (1950–2007), Generalsekretär des serbischen Fußballverbandes
 Petar Rajič (* 1959), römisch-katholischer Bischof
 Velimir Rajić (* 1966), kroatischer Handballspieler